Parmentier kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine Auguste Parmentier
 Joseph Julien Ghislain Parmentier
 Paul Évariste Parmentier

Robotskapade auktorsförkortningar